Rock and Roll Music ou Rock 'n' Roll Music est le titre de plusieurs œuvres musicales : 

 Rock and Roll Music, chanson de Chuck Berry sortie en 1957, reprise notamment par les Beatles, sur l'album Beatles for Sale en 1964 ;
 Rock 'n' Roll Music, compilation des Beatles sortie en 1976 ;
 Rock and Roll Music, compilation d'Elvis Costello sortie en 2007.

Voir aussi